Does Fort Worth Ever Cross Your Mind — четвёртый студийный альбом американского кантри-певца Джорджа Стрейта, вышедший 26 сентября 1984 года на лейбле MCA Records. Продюсером альбома был Джимми Боуэн и сам Стрейт. Диск дал один кантри-сингл на № 1 Hot Country Songs («Does Fort Worth Ever Cross Your Mind»). Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальных критиков и он достиг № 1 в кантри-чарте Top Country Albums, его тираж превысил 1 млн копий и он получил платиновый статус RIAA.

Список композиций 
 «Does Fort Worth Ever Cross Your Mind» (Sanger D. Shafer, Darlene Shafer) — 2:57
 «Any Old Time» (Jeff Dayton, Katherine Elizabeth Nicoll) — 1:52
 «I Need Someone Like Me» (S. Shafer) — 2:33
 «You’re Dancin’ This Dance All Wrong» (John Porter McMeans, Ron Moore) — 3:38
 «Honky Tonk Saturday Night» (S. Shafer) — 2:16
 «I Should Have Watched That First Step» (Wayne Kemp) — 2:43
 «Love Comes from the Other Side of Town» (Fred J. Freiling) — 2:04
 «The Cowboy Rides Away» (Sonny Throckmorton, Casey Kelly) — 3:03
 «What Did You Expect Me to Do» (S. Shafer) — 2:26
 «The Fireman» (Mack Vickery, Kemp) — 2:23

Позиции в чартах

Синглы

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы США
Кантри-альбомы
Альбомы Джорджа Стрейта
Альбомы MCA Records
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums